Анатолий Маркевич:
 Маркевич, Анатолий Иванович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Маркевич, Анатолий Мечиславович (род. 1971) — белорусский государственный деятель.